Джумагу́лов — фамилия. Известные носители:
 Джумагулов, Апас Джумагулович (род. 1934) — советский и киргизский политический и государственный деятель, дипломат.
 Джумагулов, Усман Галиевич (1895—1965) — советский казахский государственный и общественный деятель.
 Джумагулов, Эльмурза Биймурзаевич (1921—2013) — советский танкист, Герой Советского Союза.